Андрєєв Сергій Васильович — радянський футболіст українського походження
 Андрєєв Сергій Володимирович — український доброволець, один з «кіборгів»
 Андрєєв Сергій Володимирович — український футболіст
 Андрєєв Сергій Ілліч — радянський комсомольський діяч
 Андрєєв Сергій Миколайович — радянський та узбецький футболіст
 Андреєв Сергій Юхимович — російський науковець у галузі збагачення корисних копалин